Hubert Girault (1957) – chimico svizzero
 Jean Girault (1924-1982) – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, e critico francese
 Olivier Girault (1973) – ex pallamanista francese